Leader (vrachtwagenmerk), een Australisch vrachtwagenmerk
Leader (stad), een stad in Canada
een kort filmpje of geluidsfragment aan het begin van een uitzending; zie Ident
Begintitels in films en tv-series
Leader (film), een film uit 1964
Leader (Marvel), een personage uit Marvel Comics
Leader (tractormerk), een Amerikaans tractormerk
CLLD/LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale), een Europees programma voor regionale plattelandsontwikkeling
een Brits historisch motorfietsmerk; zie ELI (motorfietsmerk)